Correo (span.: Post) steht für:
 El Correo, spanische Tageszeitung 
 Correo Argentino, argentinische Post
 Edificio del Correo, Bauwerk in Montevideo

Siehe auch:
Correo del Orinoco